Frank Saul ist der Name folgender Personen:

* Frank Saul (Basketballspieler) (1924–2019), US-amerikanischer Basketballspieler
 Frank Saul (Fußballspieler) (* 1943), englischer Fußballspieler